Дуда — архаїчний народний музичний духовий інструмент

Географічні назви:

 Дуда () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Дуда-Єпурень.
 Дуда () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Субчетате.
 Дуда-Єпурень, Дуда-Єпурені (Duda-Epureni) — комуна у повіті Васлуй в Румунії. 

Особи:

 Гриць-Дуда Іван (1911) – український письменник, театральний діяч.
 Дуда Ігор Микитович (1940) — український український мистецтвознавець, краєзнавець, педагог, діяч культури.
 Дуда Михайло (1921) — український військовий діяч, старший лейтенант УПА.